El nombre de Maximiliano Salas puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Nahuel Maximiliano Salas (1997-). Futbolista argentino nacido en Corrientes.
 Maximiliano Salas (1975-). Exfutbolista y Gerente Deportivo argentino nacido en Córdoba.

El nombre de Maximiliano Salas también puede aludir a algunas de los siguientes instituciones:

 Liceo Maximiliano Salas Marchán (1904-). Institución educacional municipal de la ciudad de Los Andes.